— манга Тои Миканаги, первоначально публиковавшаяся в журнале сёдзё-манги Monthly Comic Zero Sum, выходит с 2007 года.

25 марта 2010 года вышел диск с радиопостановкой Karneval Circus под лейблом Frontier works.

В апреле 2012 года было подтверждено, что планируется выход аниме. Третьего апреля 2013 года вышла первая серия одноимённого аниме, снятого по манге.

Сюжет 
Мальчик по имени Най ищет Кароку, важного для него человека, с которым он жил. Единственная зацепка, ведущая к Кароку — его браслет. Поиски приводят Ная в большой город, Карасуну, где он попадает в лапы леди Мины, которая в итоге оказывается монстром. В особняке он встречает молодого вора Гарэки, который спасает его от Мины и предлагает свою помощь в обмен на браслет Кароку, который оказывается идентификатором служащих «Циркуса». Гарэки и Най начинают путешествовать вместе и вскоре оказываются разыскиваемыми полицией. Когда герои попадают в безнадежную ситуацию, они внезапно находят спасение в самой могущественной организации страны — «Циркус».

Термины 
 Циркус
 Могущественная оборонная организация, подчиняющаяся правительству. Циркус занимается самыми сложными внутренними делами и самыми опасными преступниками, с которыми не могут справиться обычные службы. После каждой операции Циркус в качестве извинения за причинённые неудобства устраивает представление для местных жителей.

 Кафка
 Секретная организация, проводящая незаконные генетические исследования. Кафка противостоит Циркусу и правительству.

 Варуга
 Мутанты, созданные Кафкой на основе генетических исследований "Эволюция".

 Циркус I.D.
 Идентфикационные браслеты Циркуса, используются в качестве оружия и для левитации. Браслет может быть активирован лишь владельцем.

Персонажи 
 — главный герой истории. Чрезвычайно наивный мальчик 10-12 лет, альбинос. Утверждает, что всегда жил с человеком по имени Кароку в лесу, недалеко от Карасуны. Однажды Кароку исчез, оставив после себя лужи крови и I.D. браслет. Испуганный Най отправляется на поиски Кароку и попадает в плен к женщине по имени Мина. В её особняке он встречает Гарэки, который спасает его, и они начинают путешествовать вместе. Так он присоединяется ко второму кораблю Циркуса, где Цукумо и Ёги становятся его друзьями. На первый взгляд Най может показаться робким, но зачастую его поступки отважны. В результате исследований, проведённых врачами Циркуса, обнаружилось, что клеточное строение Ная отличается от человеческого и идентично строению маленьких лесных зверьков — нидзи. У Ная обострённый слух, он слышит то, что недоступно обычным людям. Иероглиф в имени Ная (无) означает «ничто», «несуществующий». 
 Сэйю: Хиро Симоно

 — 15-летний талантливый вор. Сначала Гарэки хотел использовать Ная чтобы заполучить I.D.-браслет, но позже начал действительно помогать ему в поисках Кароку. Кароку, зная о привязанности Ная к Гарэки, не одобряет их отношения и пытается держать Ная подальше от Гарэки. После смерти Ётаки он сильно расстроился и пытался стать полезным. Затем он начал понимать, что не сможет остаться в «Циркусе-2» навсегда, ибо у него нет особых способностей, как у остальных. Хирато предложил ему стать ребёнком «Циркуса», но сам он не понимал, что это значит. И так как он был слишком горд, то решил отправиться в частную школу. Но Хирато сказал, что он уходит навсегда, поэтому в качестве прощания, Ёги подарил ему игрушку в виде Нянмару, а Цукумо и Най сделали игрушку в виде нидзи, который ужасно выглядел. Неравнодушен к Ёги, хоть и не показывает этого. Несмотря на то, что тот поначалу ему не нравился ,позже все же Гарэки к нему привязался и постоянно беспокоится,в особенности в последних главах.

Гарэки умён, проницателен и остр на язык, его сильная сторона — познания в области механики. Он меткий стрелок, носит с собой пистолет. По характеру Гарэки недоверчивый, необщительный, раздражительный и жёсткий. Однако, несмотря на его высокомерие и пренебрежительное отношение к людям, он заботлив и всегда очень волнуется за друзей и мирных жителей. Гарэки много и часто читает книги на интересующие его темы. В детстве он не получил систематического образования, но в некоторых областях проявляет осведомленность, сравнимую с знаниями специалиста. В имени Гарэки иероглиф 花 означает «цветок», а 礫 — «галька»

 Сэйю: Хироси Камия

 — 18 лет. Хозяин Ная. Най очень привязан к Кароку, ибо они долгое время жили вместе. Затем его похитила «Кафка», после чего кто-то стал притворяться Кароку и звать к себе Ная. Поддельный Кароку вколол препарат Цукумо, которая была доставлена в «Кафку», и положив её в лодку с кучей роз, отправил по реке. В конце Най выбрал Гарэки и настоящего Кароку, который был доставлен к Акари с остановкой сердца. Позже его состояние нормализовалась, но он не пришёл в себя. Однако в аниме (после титров в последней серии) показано, как Кароку открыл глаза и сел на кровать.
 Сэйю: Соитиро Хоси

 — 15 лет. Сестра-близнец Ётаки. Подруга детства Гарэки, которая влюблена в него. Не видела Гарэки на протяжении двух лет, а затем встречает его в деревне и приглашает к себе. После смерти сестры живёт с братом и дедушкой в заброшенном доме. Также стала жертвой экспериментов, но смогла сопротивляться. Позже она отправилась в «Циркус-1» и дальнейшая её судьба неизвестна.
 Сэйю: Саюри Яхаги

 — 15 лет. Брат-близнец Цубамэ. Друг детства Гарэки, который приносил ему детали. Из-за добавок в пищу, которые добавляла Цубаки, стал обладать странными способностями и убивать людей. Не стал дальше мутировать, даже по приказу, из-за Цубамэ. Потом должен был мутировать насильно и убить Цубамэ, из-за чего начал просить Гарэки убить его. Был убит Хирато.
 Сэйю: Мию Ирино

 — старшая сестра Цубамэ и Ётаки, которая спасла Гарэки и забрала к себе в семью. Она была очень наивной, думая что все люди добрые. Познакомилась с молодым человеком, в которого влюбилась, а он использовал её. Давал ей лекарства и специальные добавки, чтобы провести эксперименты над ней и её семьёй. Потом из-за ненадобности убил её.
 Сэйю: Ёко Хикаса

Циркус 
 — 27 лет. Капитан второго корабля «Циркуса». Он взял под свою опеку Ная и Гарэки. Загадочный и спокойный, никто не знает, о чём он думает на самом деле. Из-за скрытной натуры Хирато над ним нередко подтрунивает руководящий состав и Цукитачи. Хирато очень заботится о Цукумо. У него есть старший брат. Ключ: «Путь небесного тунца».
В имени Хирато 平 означает «ровный, спокойный», 門 — «врата».
 Сэйю: Дайсукэ Оно

 — 21 год, лейтенант «Циркуса-2», инфантильный и весёлый молодой человек, быстро привязывающийся к людям. Плакса. Любит Ная и Гарэки,в особенности второго. Его также очень ранит нежелание Гарэки называть его своим другом. Любит обниматься и делает это, несмотря на протесты обнимаемых. Когда Ёги выбирал ключ, он не смог вовремя придумать его, и тогда Хирато с милейшей улыбкой предложил ему нынешний вариант: «Чистый дух взмывает ввысь. Дерзкое сердце принца, на волю явись!». Носит кожаный браслет, который для него выиграл в тире Гарэки. На левой щеке Ёги прилеплен особый пластырь с лекарством, который сделал Акари. Когда пластырь отклеивается, Ёги теряет контроль над собой, становится кровожадным, дьявольски смеется и предлагает окружающим "поиграть",  а его золотые волосы становятся пепельными. Акари утверждает, что это некая «аллергия», свойственная членам «Циркуса», но Гарэки не верит ему. Ёги родом из когда-то существующего мирного королевства.Он принц.Но после того, как на его страну напали варуги, так как оно было плохо защищено, всю его семью убили, и только он смог выжить. Настоящий, это пепельный Ёги.Его нашли Хирато и Цукитачи, во время спецоперации по защите этой страны. Его взял под свою опеку(присмотр) доктор Акари. Именно он знает о Ёги больше всего. И его даже, частично, слушается пепельный Ёги. У него есть младшая сестра. Он так же является Нянпероной.
В имени Ёги 與 означает «давать», «принимать участие», 儀 — «церемония», «торжество». Неравнодушен к Гарэки, оказывает различные знаки внимания.
 Сэйю: Мамору Мияно

 — член команды «Циркуса-2», звезда акробатических выступлений «Циркуса». Ей 16 лет. Обладая строгим характером, который не позволяет ей любезничать с противоположным полом, Цукумо нравится и женщинам. Вероятно, она познакомилась с Хирато ещё до поступления в «Циркус», куда она была принята в очень юном возрасте. Родилась в одной из богатейших стран.
 Сэйю: Ая Эндо

 — 27 лет. Капитан первого корабля «Циркуса». Оптимист, производит впечатление легкомысленного человека, однако умеет глубоко вникнуть в ситуацию. Часто обращается к своему ровеснику, Хирато, со словами: «Давай хоть раз сегодня оттянемся!», и неизменно получает отказ.
 Сэйю: Кодзи Юса

 — 25 лет. Лейтенант «Циркуса-2», чувственная красивая девушка с мужским характером. Она понравилась Ёги при первой же встрече, и он стал называть её «сестренка». Дружелюбна к девушкам, но с мужчинами ведёт себя резко и грубо. Обожает наряжать Цукумо. Родом из местности, где добывают драгоценные камни. У неё есть три младшие сестры.
 Сэйю: Ёко Хонна

 — 15 лет. Член команды «Циркуса-1», гордая и надменная перфекционистка. Недолюбливает весь «Циркус-2» , особенно Ёги, с которым она училась прежде, в частности, считает его неудачником. Обладает сильной волей и ненавидит проигрывать. На заданиях хладнокровна и собрана. Один из самых многообещающих бойцов «Циркуса».
 Сэйю: Ёри Китамура

 — 20 лет. Лейтенант «Циркуса-1», при встрече с малознакомыми людьми улыбчив и приветлив, однако при более близком общении раскрывается его сложный характер. Производит впечатление человека холодного, но общительного напоказ. Собирает и разводит лекарственные травы.
 Сэйю: Юити Накамура

 — 33 года. Главный в исследовательской лаборатории «Циркуса». Друг Хирато и Цукитачи, с которыми часто выпивает. Помешан на работе, поэтому его недолюбливают медсестры. Именно он настоял на том, чтобы продолжить наблюдать за Наем, а не сделать его вскрытие, как просили старейшины. Его безумно боится Ёги.
 Сэйю: Дайсукэ Хиракава

 — один из главных в отделе флоры и фауны. Всегда ходит весь в пластырях, говоря, что его поцарапали животные. Когда «Циркус» получил файлы «Кафки», то стирал их, пока это не увидел Акари. Был предателем, ибо разочаровался в способностях Акари-сана, которого боготворил. Его хотел убить Хирато, но ему помешал Акари, вследствие чего Адзана сумел убежать.
 Сэйю: Нобухико Окамото

Кафка 
 — глава Кафки, который в начале сериала выступает в качестве заложника, вместе со своей внучкой. Тогда его спасли Хирато, Цукумо, Гарэки и Най.
 Сэйю: Масаси Хиросэ

 — самый главный из варуг, который получает приказы от Пальнэдо. Является главным врагом «Циркуса». Присматривает за Элиской, по приказу Пальнэдо. Когда она ревнует Цукумо к Кароку, обещает убить её. В конце смог улизнуть от «Циркуса» и привлечь на свою сторону Адзану.
 Сэйю: Дзюнити Сувабэ

 — внучка Пальнэдо. Влюблена в Кароку, задаривает его подарками, на которые он не обращает внимание. Приказывает Уро похитить Ная, ибо Кароку им заинтересовался. Когда Кихару и Кагири похищают Цукумо и приносят её в дымной особняк, видя её поднимает тревогу. Считает что Цукумо влюблена в Кароку, поэтому каждый раз ищет с ним встречи. Во время нападения «Циркуса» на багровый особняк, отказывается покидать его без Кароку.
 Сэйю: Сатоми Сато

 — член «Кафки». В 57 главе манги выясняется, что он является старшим братом Кароку Арумериты («Циркус»). Кароку («Кафка») думает, что он намного лучше своего брата. Хоть он вежлив, говоря с другими, он имеет свою тёмную сторону.
 Сэйю: Соитиро Хоси

 — варуга, который проводил опыты над Ётакой и Цубаки. Он же пытался заставить Ётаку убить свою сестру.
 Сэйю: Тору Окава

 — варуга, которого встретил «Циркус-2» на задании. Работает с напарником — Кагири. Должны были замести следы «Кафки». Когда наткнулись на Цукумо и Ная, решили расправится с ними. В основном дерётся силовыми атаками. Сумел улизнуть от Ёги, унеся своего товарища. Побеждает Цукумо и относит её в дымной особняк.
 Сэйю: Томоаки Маэно

 — варуга, которого встретил «Циркус-2» на задании. Работает с напарником — Кихару. Должны были замести следы «Кафки». При встрече с Цукумо и Наем, решили расправится с ними. Во время боя Кагири держится на расстоянии и ослепляет врага с помощью устройства, похожего на портативную игровую приставку. Когда Ёги выходит из себя теряет сознание.
 Сэйю: Тосиюки Тоёнага

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Миканаги Тои 
 Сайт журнала Monthly Comic Zero-Sum 
 В базах данных

Manglobe